Acqua cheta – film del 1933
L'acqua cheta – commedia teatrale
Acquacheta – fiume italiano